San Costantino ima više značenja:
 San Costantino, Bolzano
 San Costantino, Messina
 San Costantino, Potenza
 San Costantino, Vibo Valentia